А́нна Ада́мовна Борисе́вич (; , Игумен, Минская губерния — , ) — белорусская долгожительница, незарегистрированная в Книге рекордов Гиннеса, прожившая 118 лет и 281 день. С 2004 года была в числе самых старых неверифицированных живых людей на Земле.

Биография 

Родилась в крестьянской семье Адама Новицкого и его второй жены — Юзефы. Когда Анне было шестнадцать месяцев (по другим источникам, четыре), её мать умерла. Отец женился в третий раз. Воспитанием Анны занимались её старшая сводная сестра и бабушка. Когда Анна была ещё ребёнком, семья Борисевич переехала в Старый Койчин (ныне Березинский район). Отец, Адам Новицкий, получил от владельца фольварка кусок земли и за её пользование платил своей работой на пашне помещика. В Первой мировой войне на фронте погиб старший сводный брат Анны — сын Адама Новицкого от первого брака.

Анна Борисевич не ходила в школу и не научилась читать и писать: Девок и баб грамоте не учили, при Ленине в ликбезе научилась расписаться. В 1917 году, в возрасте 29 лет, Анна вышла замуж за Ипполита Борисевичa, члена сельсовета. Родила семерых детей, четверо из них умерли в младенчестве. Совершеннолетия достигли Нина, Валентин и Евгений. В 1937 году муж Анны был арестован, признан врагом народа и сослан в Сибирь. Ипполит Борисевич умер в 1940 году. В интервью Анна Борисевич почти никогда о нём не говорила, только намекнула, что простила супруга. Больше замуж не вышла.

Во время коллективизации Анна Борисевич начала работать в колхозе в Старом Колчине, трудилась там до выхода на пенсию. Во время Великой Отечественной войны семья Борисевич помогала партизанам. Старый Койчин, где она жила, был занят немецко-фашистскими оккупантами в 1941 году, но вскоре после того село было отбито партизанским отрядом.

В 1965 году, в возрасте 77 лет, Анна Борисевич вышла на пенсию. В 1983 году — в возрасте 95 лет — она переехала в Минск, в квартиру своей дочери Нины. Анна Борисевич умерла 23 февраля 2007 года, оставив троих детей, тринадцать внуков, четырёх правнуков и четырёх праправнуков.

Рекорд долголетия 

СМИ заинтересовались Анной Борисевич в 2004 году. Когда женщина меняла паспорт; чиновники обратили внимание на её возраст — 115 лет. Первоначально подозревали ошибку. Перед публикацией Книги рекордов Гиннеса за 2007 год Беларусь подала заявление о внесении в неё Анны Борисевич в качестве рекордсменки долголетия, но кандидатуру жительницы Беларуси отклонили. Редакторы издательства не доверяли документам, выданным в странах бывшего Советского Союза. В 2007 году официальный мировой рекорд долголетия признали 114-летней жительнице Японии (тогда Анне Борисевич исполнилось 118 лет).

В 2007 году имя Анны Борисевич — рекордсменки долговечности — было внесено в Книгу рекордов России, СНГ и стран Балтии «Диво».

В СМИ 

С 2004 года Анна Борисевич была героиней многочисленных интервью, радио- и телевизионных программ в стране и за её пределами. СМИ интересовались её «секретом» долголетия, здоровьем, диетой и взглядами на жизнь.

Операция глаз 

Весной 2005 года Анна Борисевич была героиней программы Радио «Свобода», в которой затрагивались вопросы её здоровья. Заявлялось, что женщина теряет зрение. Программа потрясла общественное мнение. Анной Борисевич заинтересовалась Елена Денисова, руководитель белорусского компании «Алкон», которая специализируется в производстве офтальмологических приборов. Денисова предложила обследовать женщину и подготовить её к операции глаз. Обследование показало, что биологический возраст 117-летней Борисевич можно оценить на 75 лет. У пациентки была выявлена катаракта, которая была причиной потери зрения. Операция была проведена Игорем Пашкиным, кандидатом медицинских наук. Планировалось имплантировать искусственный хрусталик. Операция длилась 25 минут и была проведена благотворительно в офтальмологической больнице «Оптимед» в Минске. СМИ комментировали операцию такого старого пациента. Планировалось операция также второго глаза, но Борисевич не дожила.

Стиль жизни 

Причиной своего долголетия Анна Борисевич считала свой тихий характер и философский подход к жизни. Не плакала из-за трудностей и проблем и заверяла, что в её жизни было много хорошего. Борисевич никогда не придерживалась диеты. По её словам, ела обычную крестьянскую пищу: шкварки, картофель, молоко, яйца, сметану, масло и овощи. Не курила, алкоголь потребляла умеренно и никогда не напивалась. До конца своей жизни Анна Борисевич сохранила ясность ума и хорошую память.

Анна Борисевич декларировала принадлежность к Римско-католической церкви и сожалела, что из-за преклонных лет не может посещать костёл.

Борисевич — свидетель истории 

Журналисты назвали Борисевич «современницей трёх веков». Интересовались её взглядами на власть Ленина, Сталина, Брежнева, задавали вопросы, как она относится к современной белорусской власти. Женщина в ответах обращала внимание на повторяемость истории. Из всех политических фигур наиболее уважала Ленина: Ленин раскидал капиталистов, земли людям дал. Но мало так побыло: Сталин всех скоро заломал в колхозы. По её словам, лучшим периодом была эпоха Брежнева: …когда отменили налог на каждое плодовое дерево. Мы стали спокойно выращивать на своем огороде всё, что хотели. И ничего не платили за это. О Лукашенко знала, но особенно не интересовалась, осуждала районные и городские власти за их обещания. В интервью, когда Борисевич исполнилось 117 лет, выразила мнение о неравном отношении к участникам Великой Отечественной войны и рядовых граждан: Военные воевали на войне с оружием, а я с лопатой на земле воевала. Копали лопатой и сеяли, потому что лошадей не было, взяли немцы, так сами впрягались в плуг. Нам сейчас никаких привилегий нет, а тем, военным, есть. Они заслужили, а мы не заслужили, что кормили и партизан. Военным-то пенсию хорошую дали, а мне и пенсии хорошей не дали…

Анна Борисевич скептически относилась к церковной иерархии. Говорила о крахе власти духовенства: Раньше ксёндз или батюшка был отцом и судьёй, теперь — обман один, о своём мирском добробыте пекутся.

Примечания

Литература 

 Ахременко Ю., Ровесница трех веков, «СБ-Беларусь Сегодня», 25.02.2004.
 Багданаў А., У Менску памерла найстарэйшая жыхарка плянэты, «Polskie Radio», 27.02.2007.
 Ганна Барысевіч — старэйшы жыхар Беларусі, «7 дней».
 Минчанка Анна Адамовна Борисевич — одна из старейших жительниц планеты, «Первый канал. Новости», 08 марта 2004.
 Нечапайка Т., Самая старая женщина земли живет в Белоруссии, «Русская служба Би-би-си — Информационные услуги», 31 мая 2004 г.
 Расолька С., На постсавецкай прасторы беларусы не згубіліся. Са сваімі рэкордамі, «Звязда» 25687 (2006) nr 98.
 Самой старой жительнице Беларуси исполнилось 118 лет, «Naviny.by», 06.05.2006.
 Студзінская І., Адной з самых старых жыхарак плянэты — Ганьне Барысевіч — вярнулі зрок, «Радыё Свабода», 18.08.2005.
 Студзінская I., Найстарэйшай жанчыне Беларусі спаўняецца 117 гадоў, «Радыё Свабода», 5.05.2005.
 Студзінская І., Памерла найстарэйшая жыхарка Беларусі Ганна Барысевіч, «Радыё Свабода», 27.02.2007.
 Томашевская О., Теперь можно и подождать. Старейшая жительница Белоруссии обрела зрение в 117 лет, Издательство «Время», nr 152, 22 августа 2005.
 Цімошык Л., 118-гадовая Ганна Барысевіч: «Каб пілося ды ялося, трэба нервы берагчы», «Звязда» 25865 (2006) nr 276.
 W wieku 118 lat zmarła najstarsza mieszkanka Białorusi, «Gazeta.pl. Wiadomości», 2007-02-27.
 World’s Oldest Claimants (with at least a claimed birth date) (as of May 1, 2007) .

Неверифицированные стопятнадцатилетние долгожительницы Белоруссии